Korn kan henvise til:

 Korn – gruppe af forædlede græsarter
 Korn (dokumentarfilm fra 1943) – dansk dokumentarfilm fra 1943 instrueret af Bjarne Henning-Jensen
 Korn (dokumentarfilm fra 1974) – dansk naturfilm fra 1974 instrueret af Tue Ritzau
 KoЯn – grammy-vindende metal-band
 KoRn (album) – debutalbummet fra nu-metal bandet KoRn.

Se også 
 KornShell